Metro-land – area suburbana di Londra
 Metroland – romanzo di Julian Barnes del 1981
 Metroland – film del 1997 diretto da Philip Saville
 Metroland – album di Mark Knopfler del 1997, colonna sonora del film omonimo